Pip může být:

 pip (Python) – správce modulů programovacího prostředí Python
 Pip (Městečko South Park) – název epizody amerického seriálu Městečko South Park
 obraz v obraze (anglická zkratka PiP) – funkce televizních přijímačů slučující více obrazů do jednoho